Dit is een lijst van planetoïden 112801-112900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112801 - || 2002 PS168 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112802 - || 2002 PU168 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112803 - || 2002 QG || 16 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112804 - || 2002 QR || 16 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112805 - || 2002 QL2 || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112806 - || 2002 QT2 || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112807 - || 2002 QV2 || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112808 - || 2002 QW2 || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112809 - || 2002 QA3 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112810 - || 2002 QB3 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112811 - || 2002 QD3 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112812 - || 2002 QG3 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112813 - || 2002 QT3 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112814 - || 2002 QC5 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112815 - || 2002 QF5 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112816 - || 2002 QO5 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112817 - || 2002 QR5 || 16 augustus 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 112818 - || 2002 QT5 || 16 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112819 - || 2002 QM7 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112820 - || 2002 QQ7 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112821 - || 2002 QX7 || 19 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112822 - || 2002 QG8 || 19 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112823 - || 2002 QR8 || 19 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112824 - || 2002 QA9 || 19 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112825 - || 2002 QN9 || 19 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112826 - || 2002 QQ9 || 20 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112827 - || 2002 QS9 || 20 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112828 - || 2002 QE10 || 24 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112829 - || 2002 QF11 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112830 - || 2002 QP12 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112831 - || 2002 QJ14 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112832 - || 2002 QX14 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112833 - || 2002 QH15 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112834 - || 2002 QQ16 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112835 - || 2002 QL17 || 28 augustus 2002 || Bagnall Beach || G. Crawford
|-
| 112836 - || 2002 QM17 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112837 - || 2002 QS17 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112838 - || 2002 QZ17 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112839 - || 2002 QJ18 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112840 - || 2002 QN18 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112841 - || 2002 QQ19 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112842 - || 2002 QU19 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112843 - || 2002 QM20 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112844 - || 2002 QW20 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112845 - || 2002 QX20 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112846 - || 2002 QZ20 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112847 - || 2002 QA21 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112848 - || 2002 QE21 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112849 - || 2002 QH21 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112850 - || 2002 QX22 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112851 - || 2002 QM23 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112852 - || 2002 QT24 || 27 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112853 - || 2002 QM25 || 29 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112854 - || 2002 QP27 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112855 - || 2002 QJ28 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112856 - || 2002 QS29 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112857 - || 2002 QX29 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112858 - || 2002 QY29 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112859 - || 2002 QZ29 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112860 - || 2002 QF30 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112861 - || 2002 QE31 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112862 - || 2002 QG31 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112863 - || 2002 QM31 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112864 - || 2002 QZ32 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112865 - || 2002 QE33 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112866 - || 2002 QM33 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112867 - || 2002 QQ34 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112868 - || 2002 QT34 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112869 - || 2002 QH35 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112870 - || 2002 QC36 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112871 - || 2002 QT36 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112872 - || 2002 QG37 || 30 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112873 - || 2002 QQ38 || 30 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112874 - || 2002 QX38 || 30 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112875 - || 2002 QM40 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112876 - || 2002 QP40 || 30 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112877 - || 2002 QR40 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112878 - || 2002 QC41 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112879 - || 2002 QG41 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112880 - || 2002 QC42 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112881 - || 2002 QV42 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112882 - || 2002 QC43 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112883 - || 2002 QJ43 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112884 - || 2002 QL43 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112885 - || 2002 QP43 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112886 - || 2002 QU43 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112887 - || 2002 QQ44 || 30 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112888 - || 2002 QR44 || 30 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112889 - || 2002 QV45 || 31 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112890 - || 2002 QO46 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112891 - || 2002 QG47 || 30 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112892 - || 2002 QS47 || 30 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112893 - || 2002 QF48 || 17 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112894 - || 2002 QM48 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112895 - || 2002 QQ48 || 18 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112896 - || 2002 QS48 || 18 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 112897 - || 2002 QD49 || 29 augustus 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 112898 - || 2002 QX49 || 29 augustus 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 112899 - || 2002 QL50 || 16 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| (112900) Tonyhoffman || 2002 QS50 || 20 augustus 2002 || Palomar || R. Matson|}

Planetoïdenlijsten